Sergueï Mikhaïlovitch Pouchkov - en russe :  et en anglais :  (né le  à Saint-Pétersbourg en URSS) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace devenu entraîneur.

Biographie

Carrière de joueur 
En 1984, il débute avec l'Ijorets Leningrad dans le second échelon soviétique. Il porté les couleurs du SKA Saint-Pétersbourg dans la Superliga et a également évolué en Finlande, Suède et Norvège. Il a remporté l'Eliteserien 1998 et 1999 avec le Vålerenga Ishockey. Il met un terme à sa carrière en 2000.

Carrière internationale 
Il a représenté l'Équipe de Russie.

Carrière d'entraîneur 
Il entraîne le Khimik-SKA Novapolatsk dans l'Ekstraliga depuis 2006.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1984-1985|| Ijorets Leningrad || Vyschaïa Liga || 34|| 4|| 2|| 6|| 14|| || || || || 
|-
| 1985-1986|| Ijorets Leningrad || Vyschaïa Liga || 63|| 11|| 3|| 14|| 10|| || || || || 
|- 
| 1986-1987|| Ijorets Leningrad || Vyschaïa Liga || 44|| 7|| 5|| 12|| 10|| || || || || 
|-
| 1987-1988|| Ijorets Leningrad || Vyschaïa Liga || 70|| 5|| 5|| 10|| 20|| || || || || 
|- 
| 1989-1990|| TuTo Turku|| I divisioona|| 4|| 0|| 0|| 0|| 2|| || || || || 
|-
| 1992-1993|| SKA Saint-Pétersbourg|| Superliga|| 42|| 15|| 11|| 26|| 12|| || || || || 
|- 
|1993-1994|| SKA Saint-Pétersbourg|| Superliga|| 44|| 7|| 13|| 20|| 37|| || || || || 
|-
| 1994-1995|| Brynäs IF|| Elitserien|| 35|| 5|| 9|| 14|| 10|| 13|| 0|| 0|| 0|| 2
|- 
| 1995-1996|| Spektrum Flyers|| Eliteserien|| 28|| 18|| 32|| 50|| || || || || || 
|-
| 1995-1996|| SKA Saint-Pétersbourg|| Superliga|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| || || || || 
|- 
| 1996-1997|| Vålerenga Ishockey|| Eliteserien || 44|| 21|| 44|| 65|| 20|| || || || || 
|-
| 1997-1998|| Vålerenga Ishockey|| Eliteserien || 37|| 17|| 31|| 48|| 20|| || || || || 
|- 
| 1998-1999|| Vålerenga Ishockey|| Eliteserien || 43|| 12|| 25|| 37|| 30|| || || || || 
|-
| 1999-2000|| IF Frisk Tigers Asker || Eliteserien || 21|| 7|| 15|| 22|| 12|| || || || || 
|- 
| 1999-2000|| Spartak Saint-Pétersbourg|| Vyschaïa liga|| 28|| 1|| 15|| 16|| 20|| || || || ||

Au niveau international 

|1993||align="left"|Championnat du monde ||8 ||0 ||1 ||1 ||2 ||align="left"| Médaille d'or

Références

Voir aussi 

Naissance en février 1964
Joueur russe de hockey sur glace
Joueur soviétique de hockey sur glace
Entraîneur russe de hockey sur glace
Joueur du SKA Saint-Pétersbourg
Joueur du Brynäs IF
Joueur du TuTo Turku
Joueur du Vålerenga ishockey
Champion du monde de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace